На слово, на слово (ТВ серија из 1963) - ТВ серија из 1963. године
 На слово, на слово - ТВ серија из 1971. године
 На слово, на слово - римејк ТВ серије из 2010. године
 На слово, на слово (игра)